S13 oder S-13 steht für:
 Berijew S-13, sowjetisches Aufklärungsflugzeug
 S13 (Georgien), eine Fernstraße in Georgien
 S13 (Paralympics), eine Startklasse im Schwimmen der Paralympics
 S-13 (Rakete) der sowjetischen Luftwaffe
 S-13 (U-Boot) der sowjetischen Flotte
 SMS S 13, deutsches Torpedoboot (1911–1914)

Abkürzung